Colletteidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Larsen och Wilson 2002. Enligt Catalogue of Life ingår Colletteidae i överfamiljen Paratanaoidea, ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Colletteidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Colletteidae